Kirschberg steht für

 Kirschberg, landwirtschaftlich genutzte Anbaufläche im Obstbau

 Kirschberg und Handkante,  ein Naturschutzgebiet (Deutschland) in den Städten Sangerhausen und Allstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt
 eine Erhebung, Kirschberg (Mühltal, Odenwald)

Für eine Straße
 Kirschberg, eine Straße in Kiel
 Kirschberg (Naumburg), eine Straße in Naumburg (Saale)
 Am Kirschberg, eine Straße in Weimar, die auf einen früheren Weinberg angelegt wurde
 Am Kirschberg, eine Straße in Leipzig im Stadtteil Grünau
 Kirschbergstraße, eine Straße in Leipzig in den Stadtsteilen Gohlis und Möckern; An ihr befindet sich der Bahnhof Möckern.

siehe auch
 Kirschbergbrücke